Департамент Формоса  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 6195 км². Население — 234354 человек. Плотность населения — 37,8 чел./км².

Административный центр — Формоса.

География
Департамент расположен на востоке провинции Формоса.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Пилькомайо
на востоке — с Парагваем
на юге — с департаментом Лайши
на западе — с департаментом Пиране

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Формоса
Колония-Пасторил
Гран-Гуардия
Сан-Иларио

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса